Sylwia Gibaszek − polska poetka
 Wacław Gibaszek − polski malarz abstrakcyjny